Francesco Difnico – scrittore, storico e umanista italiano
 Nicolaus Difnico – vescovo cattolico italiano
 Simeone Difnico – vescovo cattolico italiano